Cyperns förstadivision i fotboll 2018/2019 var den 80:e säsongen av Cyperns högstadivision i fotboll.

Lag

Städer och arenor

Tränare

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Statistik

Skytteligan

Hat-trickligan

 4 Spelaren gjorde fyra mål.

Anmärkningar

Källor

2018 på Cypern
2019 på Cypern
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018/2019